

Codici 
 bqr – codice ISO 639-3 della lingua burusu

Sport 
By Queroseno Racing: squadra motociclistica che compete nel motomondiale, che dal 2012 ha preso la denominazione di Avintia Racing